Penfui ist der Name mehrerer Orte:

 Penfui in Westtimor, Indonesien, siehe Penfui
 Penfui auf Sulawesi, Indonesien, siehe Penfui (Sulawesi)
 Penfui in Xinjiang, China, siehe Penfui (China)